Маренникова — фамилия; женская форма фамилии Маренников. Известные носители:
 Маренникова, Екатерина Александровна (род. 1982) — российская гандболистка, олимпийская чемпионка (2016), заслуженный мастер спорта России. 
 Маренникова, Ксения Валерьевна (род. 1981) — российский поэт.
 Маренникова, Светлана Сергеевна (1923—2021) — советский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.